Miejscowości w USA:
 Norphlet – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Union
Gminy w USA:
 Norphlet (ang. Norphlet Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Union